Por kero, quero, o qero, se puede entender:
 Un vaso de madera típico de varias culturas surandinas.
 Kero, un personaje del manga y anime Cardcaptor Sakura.
 Quero es un municipio español de la provincia de Toledo en la comunidad de Castilla-La Mancha.
 Quero, vaso ceremonial inca
 Quero, río del Departamento de Cusco (Perú).
 Kero, mejor perro del mundo.